Bosshardt, Boßhart oder Boßhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Bosshardt (1904–1986), Schweizer Architekt 
 Johann Caspar Bosshardt (1823–1887), Schweizer Maler
 Majoor Bosshardt (1913–2007), bedeutendes Heilsarmeemitglied
 Marcell Boßhardt (1863–1892), Botaniker
 Marie Boßhart-Demergel (auch Bosshardt van Demerghel) (1854–1901), Begründerin der Wiener Mädchengymnasien
 Urs Bosshardt (* 1953), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Bosshart
 Bosshard
 Bossart